Weilerbach (Duitsland), een gemeente in Duitsland
 Weilerbach (Luxemburg), een dorp in Luxemburg